Nürnberger Cup 2018, właśc. Nürnberger Versicherungscup 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2018 z cyklu Nürnberger Cup rozgrywany w dniach 20–27 maja 2018 roku w Norymberdze na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018
2018 w tenisie ziemnym
2018 w Niemczech